Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт.

Девенпорт потім виграла титул, перемігши у фіналі Мартіну Хінгіс з рахунком 4–6, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Acura Classic 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998